New Richland (Minnesota).
,
.